Афанасьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Афанасьевское сельское поселение — в составе Верхнетоемского района, Архангельская область
 Афанасьевское сельское поселение — в составе Алексеевского района, Белгородская область
 Афанасьевское сельское поселение — в составе Шуйского района, Ивановская область
 Афанасьевское сельское поселение — в составе Измалковского района, Липецкая область

См. также 
 Афанасьевский сельский округ